Галео́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Галеотти, Анри-Гийом (1814—1858) — бельгийский ботаник французского происхождения.
 Галеотти, Бетани Джой (род. 1981) — американская актриса, музыкант, режиссёр, продюсер и автор песен.
 Галеотти, Винченцо (1733—1816) — итальянский танцовщик, балетмейстер и педагог, родоначальник датского балета.
 Галеотти, Марк (род. 1965) — британский политолог.